

Нова Слобода — село, Мінська область, Крупський район

Нова Слобода — присілок, Гірськомарійський район, Марій Ел
 Нова Слобода — присілок, Щолковський міський округ, Московська область
 Нова Слобода — Караченський район, Брянська область

Нова Слобода — село, Сумська область, Путивльський район
 Нова Слобода — село, Чернівецька область, Дністровський район

Див. також 
 Слобода (значення)
 Стара Слобода